Колтунова — женская фамилия; имеет мужскую форму . Известные носительницы:
 Колтунова, Елена Григорьевна (род. 1934) — журналист и литератор.
 Колтунова, Светлана Александровна (род. 1980) — настоящее имя российской певицы Светы.
 Колтунова, Юлия Николаевна (род. 1989) — российская прыгунья в воду.